Hansing ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Günter Hansing (1929–2011), deutscher Künstler
 Gottlieb Anton Friedrich Hansing (1766–nach 1807), deutscher Theaterschauspieler und Schriftsteller
 Heinz-Dieter Hansing (* 1947), deutscher Fußballspieler
 Hermann Hansing (1908–1977), deutscher Politiker (SPD)